Пробні монети РРФСР і СРСР — серії пробних та експериментальних монет випущених з 1920-х до 1990-х років. В історії залишилося кілька десятків пробних екземплярів, які зараз вважають раритетами.

Передумови 
В СРСР карбувалася значна кількість пробних монет. Причини карбування були, як правило, такими:
 підготовка до грошової реформи
 експерименти із введенням нових дизайнів (як ходових, так і ювілейних випусків)
 експерименти із введенням нових металів.

Перелік монет 
Загалом відомо кілька десятків пробних радянських монет. Більшість збереглася у кількості від 1 до кількох десятків штук. Виняток є пробний тираж 1958 року — невелика частина його потрапила в обіг у ході грошової реформи 1961 року і лише випадково колекціонери виявляли монети з незвичайною датою. На сьогодні, у зв'язку зі здешевленням карбування, на сайтах, що торгують монетами, нерідко виставляються на торги «аналоги» радянських пробних монет або монети, які видаються за пробні, що ніколи не карбувалися Московським або Ленінградським монетними дворами. Як правило, такі підробки не враховані в жодному з каталогів, випущених в СРСР, і загалом мають більш грубий дизайн. Під час підготовки даного розділу використані матеріали із книжки А. І. Федоріна «Монети країни Рад».

Примітки

Джерела 
 «Пробні монети РРФСР і СРСР» на сайті russian-money.ru

Монети СРСР